mini|hochkant=1.9|
Der Dreisprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 30. August und 1. September 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Es siegte die amtierende Europameisterin Olha Saladucha aus der Ukraine.Silber gewann wie bei den Olympischen Spielen 2008 die zweifache Asienmeisterin (2007/2009) Olga Rypakowa aus Kasachstan, die außerdem 2007 auch Asienmeisterin im Weitsprung war.Rang drei belegte die Kolumbianerin Caterine Ibargüen, die bei den Südamerikameisterschaften zahlreiche Medaillen in drei Sprungdisziplinen gesammelt hatte. Dreisprung: 2 mal Gold (2009/2011), 1 mal Silber (2006), 2 mal Bronze (2003/2005) – Weitsprung: 2 mal Silber (2003/2006), 3 mal Bronze (2005/2007/2011) – Hochsprung: 4 mal Gold (2005/2006/2007/2009), 2 mal Bronze (1999)

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Hier gab es keinen Sprung mit unzulässiger Windunterstützung.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. August 2011, 11:45 Uhr

34 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 14,45 m. Drei Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 14,15 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Dreispringerinnen:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Dreispringerinnen:

Finale 
1. September 2011, 19:20 Uhr

Videolinks 
 Women's Triple Jump (2011 IAAF WCH: Final, 1. September 2011.), youtube.com, abgerufen am 10. Januar 2021
 World Championship Daegu 2011 Soloduha 14.94, youtube.com, abgerufen am 10. Januar 2021

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 10. Januar 2021
 Women Triple Jump Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 10. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Triple Jump, Daegu 2011, S. 330 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 10. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Daegu